Суперкубок Німеччини з футболу 2015 — 6-й розіграш турніру після його відновлення (21 розіграш , враховуючи офіційні та не офіційні матчі турніру).  Матч відбувся 1 серпня 2015 року між чемпіоном Німеччини «Баварією» та володарем кубка «Вольфсбургом». Основний час матчу завершився нічиєю 1-1. Перемогу по пенальті з рахунком 5-4 одержав «Вольфсбург».

Матч

Деталі

Німеччина
2015
2015 у німецькому спорті